est une expression anglo-saxonne signifiant « Il faut que tu bouges ». Elle peut faire référence à :

 , blues de Fred McDowell et Reverend Gary Davis, popularisé par The Rolling Stones ;
 , DVD live d'Aerosmith.